Биски:

 Биски, Лотар — немецкий политик
 Биски — город в округе Мак-Лод, штат Миннесота, США